Siekierki (gromada w powiecie chojeńskim)
 Siekierki (gromada w powiecie średzkim)